Антін Садовський — переяславський золотар кінця 18 століття. Виконав дарохранительницю для переяславської Успенської церкви (1786).

Література 
 

Українські золотарі